Это список советских домашних и учебных компьютеров — список моделей домашних, бытовых, школьных компьютеров, использовавшихся в СССР — как любительских (радиолюбительских, самодельных), так и выпускавшихся промышленно. Список разбит по категориям, где категорией является разрядность и модель центрального процессора. Таким образом, в каждой категории находится семейство компьютеров, которые полностью или частично совместимы между собой. Для серийных моделей указан год начала производства, для самодельных — год публикации схемы/описания и название издания.

 8-разрядные на основе КР580
 Микро-80 — 1983 первая публикация в журнал «Радио», разработка с 1979 года. Первый советский компьютер, предназначенный для самостоятельной сборки радиолюбителями. 
 Ириша, Ириша/Л — 1985
 Правец 8D — 1985, Болгария — клон Oric Atmos
 Радио 86РК — 1986, журнал «Радио»
 Альфа БК — клон Радио 86РК
 Микро-88 — клон Радио 86РК
 Геофит — клон Радио 86РК
 Квантор — клон Радио 86РК
 ПК-01 «Львов» — 1986
 Океан-240 — 1986
 Микроша — 1986, клон Радио 86РК
 Партнёр 01.01 — 1987, клон Радио 86РК
 Электроника КР-01/02/03/04 — клон Радио 86РК
 Вектор-06Ц, Вектор ПК-6128Ц, Вектор Старт — 1987?
 Криста — 1987, клон Радио 86РК
 Криста-2 — клон Вектор-06Ц
 Специалист — 1987, журнал «Моделист-конструктор»
 Сэтик — клон Специалиста
 Пионер — клон Специалиста
 Радуга — 1988 — клон Специалист
 ПК Лик — клон Специалист
 Корвет ПК8010 / ПК8020 — 1988
 Апогей БК-01 — 1988, клон Радио 86РК
 Эликс-89 — 1989, клон Радио 86РК
 ЮТ-88 — 1989, приложение к журналу «Юный техник»
 Башкирия-2М — 1989
 Орион-128 — 1990, журнал «Радио»
 Специалист MX — 1991, развитие Специалист
 Спектр-001 — клон Радио 86РК
 ПК8000 (Сура, Веста, Хобби) — 1987
 ПК8002 «Эльф»
 Юниор ФВ-6506 — 1990, корпус Электроника МС 0511 «УКНЦ», процессор КР580ВМ80А, ОЗУ 128 Кб
 Искра 1080 Тарту — 1988

 8-разрядные на основе MOS Technology 6502 и СМ630Р
 Правец 8 — 1982, Болгария — клон Apple II
 Агат — 1984 — аналог Apple II

 8-разрядные на основе Zilog Z80 и его клонов
 Robotron 1715 / 1715М — 1984, ГДР — 8-разрядный на основе U880 (клон Z80)
 ZX Spectrum и его клоны — 1988
 Байт — клон ZX Spectrum
 Пентагон — 1989, клон ZX Spectrum
 Ленинград-1, Ленинград-2 — клоны ZX Spectrum
 Profi, Profi+ — 1991, развитие ZX Spectrum
 Хоббит — развитие ZX Spectrum
 Символ — клон ZX Spectrum
 ATM Turbo — 1991, развитие ZX Spectrum
 Aleste 520EX — 1993
 Эрик — 1994, развитие «Специалист», журнал «Радиолюбитель»
 Арго ФВ-6511 (1991)
 Scorpion (компьютер) — развитие ZX Spectrum

 16-разрядные на основе К1801ВМ1/ВМ2/ВМ3
 ДВК — 1982
 БК-0010, БК-0011M — 1983
 Электроника МС 0511 «УКНЦ» — 1987
 Союз-Неон ПК-11/16 — 1986

 16-разрядные на основе К1810ВМ86 (аналог Intel 8086) и КМ1810ВМ88 (Intel 8088)
 Искра 1030, Искра 1030М
 Нейрон И9.66
 Электроника МС 1502
 ЕС 1840, ЕС 1841, ЕС 1842, ЕС 1845 — 1986
 Поиск — 1991
 Квазар-86 — 1992
 Ассистент-128 — 1988
 Правец-16 — Болгария, клон IBM PC/XT

 Прочее
 Электроника НЦ-8010 — 1981 — на основе К1801ВЕ1 
 Пълдин 601 — 1987, Болгария — 8-разрядный на основе СМ601 (аналог Motorola MC6800)
 ПЭВМ Русич — 1991 — 8-разрядный на основе ИМ1821ВМ85А (клон Intel 8085)
 Немига — 16-разрядный на основе 588 комплекта микросхем

См. также 
 Список советских компьютерных систем
 Домашний компьютер

Примечания

Ссылки 
 Машины по алфавитному указателю
 HCM: East-European Home-Computer … USSR Home-Computer
 Сергей Фролов. Коллекция-музей отечественной цифровой электроники
 Степан Пачиков, «Трактат о советской копьютеризации»

Компьютеры СССР
Списки:Компьютеры